Ebenbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ebenbauer (1945–2007), österreichischer germanistischer und skandinavistischer Mediävist, Rektor der Universität Wien 1991–1998
 Johannes Ebenbauer (* 1963), österreichischer Organist, Chorleiter, Dirigent, Komponist und Kirchenmusiker
 Peter Ebenbauer (* 1966), österreichischer Liturgiewissenschaftler
 Werner Ebenbauer (* 1973), österreichischer Snowboarder